Cancer (lateinisch für „Krebs“) bezeichnet

 Krebs (Sternbild)
 lateinisch und englisch eine Krebserkrankung
 Cancer (Gattung) der Taschenkrebse
 Cancer (Band), Death-Metal-Band
 Cancer (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift
CANCER (Schaltungssimulationssoftware), siehe SPICE

Siehe auch:

Kanker
 Le Cancer